Grièche peut désigner :

 La pie-grièche, un genre de passereau regroupant plus d'une vingtaine d'espèces.
 Le Griouech, une pâtisserie algérienne.